MZJ steht für:
 Pinal Airpark (IATA-Code), Flugzeugfriedhof von Marana, Arizona

mzj steht für:
 Manya (ISO-639-3-Code), Varietät der Sprachgruppe Maninka (Sprache)

Abkürzung